Michajłow, ros., bułg. Михайлов, mac. Михајлов – słowiańskie nazwisko patronimiczne, syn Michaiła.

 Borisław Michajłow – bułgarski piłkarz
 Nikołaj Michajłow – bułgarski piłkarz
 Biser Michajłow – bułgarski piłkarz
 Maksim Michajłow – siatkarz reprezentacji Rosji i Zienitu Kazań 
 Aleksandr Michajłow − wiele osób
 Władlen Michajłow – generał armii 
 Kirił Michajłow – rosyjski niepełnosprawny biegacz narciarski  
 Jurij Michajłow –  radziecki łyżwiarz szybki
 Iwan Michajłow (ujednoznacznienie)
 Bazyli (Michajłow) – bułgarski biskup prawosławny
 Michajłow (Rosja) – miasto w Rosji, w obwodzie riazańskim

Zobacz też:
 Michajłowa

Linki zewnętrzne